Уи́нтерс, или Ви́нтерс () — английская фамилия.

Уинтерс 
 Уинтерс, Дин (род. 1964) — американский актёр. 
 Уинтерс, Брайан (род. 1952) — американский баскетболист и тренер.
 Уинтерс, Брайан (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Уинтерс, Ричард (1918—2011) — американский офицер.
 Уинтерс, Фредерик (1872—?) — американский тяжелоатлет.
 Уинтерс, Шелли (1920—2006) — американская театральная, телевизионная и киноактриса.
 Уинтерс, Энн (род. 1994) — американская актриса.

Винтерс 
 Винтерс, Фредерик (род. 1982) — канадский волейболист-доигровщик.

Вымышленные персонажи 
 Талия Винтерс — персонаж научно-фантастического телесериала «Вавилон-5».
 Макс Винтерс — персонаж из мультфильма TMNT.
 Итан Уинтерс — протагонист Resident Evil 7: biohazard.